Camptoplites är ett släkte av mossdjur. Camptoplites ingår i familjen Bugulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Camptoplites